Abditosaurus kuehnei — викопний вид титанозаврів, що існував у пізній крейді близько 70,6 млн років тому. Рештки знайдені на території Іспанії. Довжину оцінюють у 17,5 м, вагу в 14 тонн.

Примітки 

Макронарії
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2022